Kamešnica je lahko: 
 Kamešnica, naselje na Hrvaškem
 Kamešnica, naselje v Srbiji